Николай Санников:
 Санников, Николай Алексеевич (1906—1970) — советский поэт, один из основоположников уральской советской поэзии.
 Санников, Николай Иванович (1837—?) — военный губернатор Акмолинской области, генерал от инфантерии.
 Санников, Николай Петрович (1928—2015) — заслуженный учитель Удмуртской Республики.
 Санников, Николай Сергеевич (1870—1942) — военный инженер, генерал-лейтенант, георгиевский кавалер.